The Indian Wars (The Adventures of Buffalo Bill) – film del 1914 diretto da Vernon Day e Theodore Wharton
 The Adventures of Buffalo Bill – film del 1914 con William F. Cody
 The Adventures of Buffalo Bill – film del 1917 diretto da Charles A. King